ALTON Saed es una empresa española en el entorno SAED o de ingeniería de elevación. Esta empresa pertenece al grupo Eurogrúas 2000 y se dedica a realizar aquellas maniobras que no es posible hacer con grúas convencionales.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Alton Saed (en inglés)
 Sitio web oficial de Eurogrúas 2000 (en inglés)

Empresas de Andalucía
Ingeniería mecánica
Economía de la provincia de Cádiz
Los Barrios